Wuhua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuhua, Meizhou, härad, Guangdong, 
 Wuhua, Kunming, stadsdistrikt, Yunnan, 
 Wuhua (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar